Гојаковићи могу бити:

 Гојаковићи (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Златиборски округ, Република Србија
 Гојаковићи (Мојковац), насеље у општини Мојковац, Република Црна Гора
 Гојаковићи (Кладањ), насеље у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ